Еліна Світоліна повинна була захищати титул, але вирішила не грати в турнірі.

Барбора Крейчикова здобула свій перший титул турніру WTA, здолавши в фіналі Сорана Кирстя з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання

Основна сітка 
Сітка кваліфікації 

Тур WTA 2021
2021 Internationaux de Strasbourg – 1